Чэнь Хуанью́н (,  или , 12 июля 1890 — 18 января 1971) — китайский ботаник.

Биография 
Чэнь Хуаньюн родился в Гонконге 12 июля 1890 года. 

В 1919 году Чэнь окончил Гарвардский университет, получив степень магистра. Он основал Институт сельского хозяйства и лесоводства с Южным китайским ботаническим садом (1929) и создал первый гербарий в южном Китае. В 1955 году Чэнь был избран членом (академиком) Китайской академии наук. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений. 

Чэнь Хуаньюн умер 18 января 1971 года.

Научная деятельность 
Чэнь Хуаньюн специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Woon Young Chun. Chinese economic trees. Shanghai, 1921.
 Woon Young Chun, Hu Xiansu. Icones filicum sinicarum — Nankin, 1930.
 Woon Young Chun, Hou Kuanzhao. 广州植物誌 / 中国科学院华南植物硏究所编辑 — Beijing, 1956.
 Woon Young Chun, Zhang Zhaoqian et Chen Fenghuai. 海南植物志 (Flora Hainanica) — Beijing, 1964.

Примечания

Ссылки 
 South China Agricultural University: Academician Chen Huanyong
 Chinece Academy of Sciences: South China Botanical Garden

Ботаники по алфавиту
Ботаники Китая